Christian Brandes ist der Name folgender Personen:

* Christian Brandes (Politiker) (* 1971), deutscher Politiker (Partei Rechtsstaatlicher Offensive)
 Christian Brandes (Autor) (* 1981), deutscher Autor und Blogger